Евфори́он ()

 Евфорион — в греческой мифологии: юноша редкой красоты, крылатый сын Ахилла и Елены, внук богини Фетиды, перенесенных после смерти на волшебный о. Левка. Бежал от преследований влюбленного в него Зевса и за это был поражен молнией.
 Евфорион — сын трагика Эсхила, постановщик, драматург; жил около 450 г. до Р. X.
 Евфорион — греческий поэт.
 Ефворион (сын Лаокоонта)  - в одной из множества версий сын Лаокоонта.